Ginie ist ein polnischer Ortsname:
 Ginie, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gingen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Ginie (Mońki), Dorf im Powiat Moniecki, Woiwodschaft Podlachien